

Localité

Schongau est une commune suisse du canton de Lucerne ;
Schongau est une commune allemande du Land de Bavière.